Гарольд Лімінґ Шиен () — британський лікар і професор патології.

Вибрані праці

Статті 

 
 with J. S. Dunn and W. W. Kay: 
 
 with W. W. Kay: 
 with H. Southworth: 
 with William Whittle Kay: 
 with W. W. Kay: 
 
 with Albert Sharman: 
 
 with A. M. Sutherland: 
 with J. Purdon Martin: 
 with J. Purdon Martin: 
 with James H. Hutchison, J. S. Pippard, and M. H. Gleeson-White: 
 with Ninian M. Falkiner: 
 
 with R. T. Cooke: 
 with V. K. Summers: 
 with V. K. Summers: 
 with V. K. Summers: 
 
 with J. C. Davis:

Книги 

 with H. C. Moore: 
 with J. B. Lynch: 
 with J. C. Davis:

Примітки 

Люди, на честь яких названі об'єкти медичної діагностики та лікування